Hanekom ist der Familienname folgender Personen:

 Derek Hanekom (* 1953), südafrikanischer Antiapartheidsaktivist, Minister für Landfragen im Kabinett Mandela
 Gert Hanekom (1930–1999), namibischer Politiker
 Hermann Albert Hanekom (* 1940), südafrikanischer Diplomat
 Lindsay Hanekom (* 1993), südafrikanischer Hürdenläufer